

Introducción 
Chromia es una plataforma blockchain para aplicaciones descentralizadas, concebida para almacenar Dapps y su posterior escalado. Chromia anteriormente se llamaba Chromapolis. La plataforma utiliza un sistema de blockchain relacional, un modelo que combina la estructura de las bases de datos relacionales utilizadas en el almacenamiento de datos, con un modelo de blockchain. Actualmente, Chromia cuenta con su propio token denominado $CHR

Historia  
Chromia es el heredero de ChromaWay, una empresa pionera de blockchain. En 2012, Alex Mizrahi, el CTO, comenzó a trabajar en lo que se puede llamar la primera implementación de activos definidos por el usuario en una blockchain, llamados Colored Coins. Esta creación fue pionera en la tokenización de activos. En 2014 Alex, junto a los otros dos miembros fundadores, Henrik Hjelte, CEO, y Or Perelman, COO comienzan a trabajar en soluciones para bancos, empresas y gobiernos.

Referencias

Enlaces externos 

 Web Oficial
Criptomonedas